Paribeni ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Paribeni (1911–1993), italienischer Klassischer Archäologe
 Giulio Cesare Paribeni (1881–1964), italienischer Dirigent, Komponist und Musikkritiker
 Roberto Paribeni (1876–1956), italienischer Klassischer Archäologe